Corina Novelino (Delfinópolis, 12 de agosto de 1912 — Sacramento, 10 de fevereiro de 1980) foi uma filantropa brasileira,   escritora, educadora, médium e articulista espírita.

Biografia 
Filha de José Gonçalves Novelino e Josefina de Melo Novelino, passou muito pouco de sua infância na cidade natal, pois ainda jovem ficou órfã de pai e mãe, passando a residir com o casal José e Edalides Rezende (irmã consanguínea de Eurípedes Barsanulfo), que lhe dispensou todo o amor e carinho.

Com apenas vinte anos de idade, foi convidada por Maria Modesto Cravo para ajudá-la a administrar um lar de crianças na cidade de Uberaba. Indecisa sobre o convite procurou orientação do médium Francisco Cândido Xavier, então residente em Pedro Leopoldo. Nesse dia, devido ao elevado número de pessoas que procuravam o médium, não conseguiu entrevistar-se com ele. Porém, grande foi a sua surpresa quando foi por ele chamada, recebendo de suas mãos bela mensagem assinada pelo Espírito de Eurípedes Barsanulfo, na qual, entre outras coisas, dizia: "Corina, você é minha última esperança em Sacramento".

Diante do imperativo da mensagem, declinou do convite de Maria Modesta e decidiu-se pela permanência em Sacramento, onde fundou o "Clube das Maezinhas", integrado por mães caridosas que se dispunham a fazer roupas para crianças necessitadas, as quais eram distribuídas semanalmente.
      
No limiar do ano de 1950, deliberou fundar um Lar para crianças abandonadas. Porém, além de faltarem-lhe os meios necessários, não sabia onde e nem como implantar essa instituição. A maior rifa realizada em Sacramento propiciou-lhe os meios necessários para adquirir uma casa e ali inaugurar o "Lar de Eurípedes".

Corina aplicava o seu ordenado na manutenção do Lar. Entretanto, o número de crianças aumentava e os recursos tornavam-se cada vez mais escassos. Pela mesma razão, a primitiva casa também havia se tornado pequena.

Decidiu-se assim a edificar um novo "Lar de Eurípedes". O povo de Sacramento e das regiões vizinhas cooperou no empreendimento e, dentro em pouco, erguia-se o novo prédio, onde passaram a ser amparadas mais de 100 crianças e onde Corina passou a ser conhecida como a "mãe Corina". Ali as crianças passam o dia, recebendo alimentação, vestuário e educação intelectual e religiosa.

Devido à insuficiência de recursos para a sua manutenção, pois o estabelecimento era mantido quase completamente com o salário dela, houve apelos e o Lar foi reconhecido como órgão de utilidade pública, passando então de internato para semi-internato após a sua morte.

Corina Novelino foi uma das maiores e mais devotadas continuadoras da obra de Eurípedes Barsanulfo. Em 1975, junto com Tomás Novelino (1901-2000), ex-aluno de Eurípedes Barsanulfo no Colégio Allan Kardec, fundam a Escola Eurípedes Barsanulfo, em Sacramento, MG, que hoje é referência nacional no campo da educação, atraindo educadores e pesquisadores de todo o Brasil e de diversos países, interessados em conhecer o legado do Professor Eurípedes Barsanulfo, cujos fundamentos se encontram na Educação do Espírito e na Pedagogia do Amor.

Por ocasião de sua morte, recebeu uma homenagem póstuma do Presidente da Câmara Municipal de Sacramento:

Obras 
Escritora de grandes recursos, escreveu diversas obras, cuja renda foi revertida inteiramente para a manutenção do Lar de Eurípedes. Entre elas destacam-se:

 Escuta, meu filho
 Eurípedes, o homem e a missão (1979), biografia que deu início às comemorações do centenário de nascimento daquele vulto do Espiritismo (Editora IDE, Araras, SP).
 A Grande Espera, romance mediúnico ambientado na era de Jesus, ditado por Eurípedes Barsanulfo (Editora IDE, Araras, SP).

Colaborou ainda em todos os jornais da cidade de Sacramento, desde a "Tribuna", editada por Hamilton Wilson, até aos atuais "Estado do Triângulo" e "Jornal de Sacramento". No plano nacional, escreveu na conhecida revista "Fon Fon" (1939) e no "Jornal das Moças", ambas no Rio de Janeiro.

Na imprensa espírita, colaborou em diversos órgãos de divulgação, notadamente no "Anuário Espírita", editado em Araras, no plano nacional, e na revista "Estudos Psíquicos", em Portugal.

Bibliografia 
 GODOY, Paulo Alves; LUCENA, Antônio. Personagens do Espiritismo (2ª ed.). São Paulo: Edições FEESP, 1990.

Ligações externas 
 Biografia de Corina Novelino

Corina Novelino
Corina Novelino
Corina Novelino
Corina Novelino
Corina Novelino
Médiuns do Brasil
Naturais de Delfinópolis